Koherenca je medsebojna povezanost, odvisnost. Beseda se lahko nanaša na:

 koherentno valovanje, fizikalni pojem
 koherenca, področje jezikoslovja

Glej tudi 

 kvantna dekoherenca